kuk, pojam iz anatomije
 k.u.k., pojam vezan za Austro-Ugarsku Monarhiju
 kuk (reljef), vrsta manje uzvisine
 Kuk (Dubrovnik), hrid kod Dubrovnika

Naselja:
 Kuk (Cetingrad), naselje u općini Cetingrad, Hrvatska
 Kuk (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad, BiH

Tvrđave:
 Kuk (tvrđava), kod Kučina